Jméno a příjmení František Merta má více nositelů:

 František Merta (kněz) (* 1951) – český kněz, odsouzený za pohlavní zneužívání 
 František Merta (politik) (1872–1953) – československý politik, meziválečný senátor za národní socialisty